Demolisher est un personnage fictif de l'univers de fiction des Transformers

 Nom: Demolisher 
 Affiliation: Decepticons
 Sous-Affiliation : Constructicons
 Protoforme : Decepticon
 Mode alternatif : Tank dans Armada et Pelteuse dans Transformers 2 : la Revanche
 Taille : 75 pieds (22,9 m) dans le film

Transformers: Armada 
Demolisher est un Decepticon qui a accompagné Mégatron sur Terre pour retrouver les Mini-cans, de puissants Transformers miniatures. Il se transforme en engin de chantier, et possède un mini-can nommé Blackout qui se transforme en hélicoptère de communication.
Demolisher agit essentiellement comme le muscle des Decepticons, et constitue l'un des plus loyaux servants de Mégatron, dont il est le tacticien militaire favori jusqu'à l'arrivée de Thrust. L'une de ses actions les plus marquantes de la série est d'avoir une fois forcé une porte du vaisseau Deceptican pour sauver Starscream de la colère d'un Mégatron enragé.
Demolisher est gravement blessé par Nemesis Prime, le clone maléfique d'Optimus, mais il est réparé par son Mini-Can Blackout. Il participe ensuite à la bataille contre Unicron

Transformers: Energon 
10 ans après la bataille contre Unicron. Demolisher est devenu Autobot. Il retrouvera Cyclonus un ami de longue date. Demolisher redeviendra pourtant decepticon après la résurrection de Mégatron. Lors de la bataille des météorites, Demolisher est détruit par le bouclier électro-magnétique de l'Alaxon. Mégatron décide de le réparer. Après sa réparation, Demolisher est devenu un Decepticon plus fou. Il a la particularité de se comporter comme un macaque. Demolisher et Snowcat décident de quitter l'armée Deceptican après Energon.

Transformers: La Revanche 
Demolisher apparaît dans le film Transformers 2 : la Revanche. Il y est présenté comme l'un des Decepticons les plus grands du film, dépassant en taille même Optimus Prime. Il a aussi une forme très peu humanoïde, ressemblant à un torse avec d'immenses bras, une roue à la place des jambes et une tête sans cou. Demolisher se transforme en pelleteuse, et possède des similitudes avec le Constructicon Scavenger du film, ce qui a mené à des confusions entre les deux personnages. Il semblerait que tous deux soient en fait conçus sur le même modèle, et Demolisher est inclus dans les Constructicons, bien qu'il ne fasse pas partie de ceux qui s'assemblent pour former Devastator.

Demolisher a été décrit comme puissant au combat contre plusieurs adversaires, mais lâche quand il n'y a pas de chef à qui obéir.

Demolisher apparaît au début du film, où il se cache en Chine avec Sideways, y protégeant une petite communauté de Decepticons. Il est pris en chasse par le NEST, avant d'être arrêté et éliminé par Optimus Prime. Avant d'être achevé, il affirme que les Autobots n'ont aucun droit de vivre sur Terre et que le Fallen reviendra.

Notes et références

Notes

Références 
 

Decepticons